Мовчун Петро Федосійович (нар. 6 вересня 1925, Біличі — пом. 3 червня 2010, Київ) — український скульптор.
 Мовчун Леся (Лариса) Вікторівна (*26 серпня 1969(19690826), Київ) — українська письменниця, мовознавець, доктор філологічних наук.
 Мовчун Сергій Олександрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.